Alleestraße 36 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alleestraße 36 in Düsseldorf, siehe Breidenbacher Hof #1906: Erwerb und Umbau des Hauses Alleestraße 36
 Alleestraße 36 in Hannover, siehe Villa Knoevenagel